Соревнования по лёгкой атлетике в метании копья среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 9 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Соревнования 
Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:
 DNS - спортсмен не пришёл на старт
 NM - нет ни одной зачётной попытки
 х - заступ
 SB - лучший результат в сезоне

Примечания 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013